Robert Gale (musicus), trombonist
Robert Henry Otley Gale (1878–1950), Canadees politicus
Robert Peter Gale, medisch onderzoeker
Bob Gale, scenarioschrijver
Bob Gale (cricketspeler)